A Heuréka! (eredeti cím: Eureka) 2022-től vetített amerikai–ír számítógépes animációs oktatósorozat, amelyet Norton Virgien és Niamh Sharkey alkotott.

Amerikában 2022. június 22-én mutatta be a Disney Junior. Magyarországra 2022-ben érkezett a Disney+-ra.

Cselekmény 
A Rocky Falls kőkorszaki helyszínén egy Heuréka nevű őskori lány élvezi a kalandokat, és olyan szerkentyűket épít, amelyek segítenek javítani családja és barátai életmódját.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat 
 Bemondó: Schmidt Andrea
 Dalszöveg: Cseh Dávid Péter
 Magyar szöveg: Vajda Evelin
 Hangmérnök: Erdélyi Imre
 Vágó: László László
 Gyártásvezető: Újréti Zsuzsa
 Zenei rendező: Császár-Bíró Szabolcs
 Szinkronrendező: Egyed Mónika
 Produkciós vezető: Orosz Katalin

A szinkront az SDI Media Hungary készítette.

Epizódok

Jegyzetek

További információk 

2022-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Ír számítógépes animációs sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
A Disney Junior saját gyártású műsorai